Savoy Theater steht für:

 Savoy Theater (Düsseldorf), Theater in Düsseldorf
 Savoy Theatre, Theater in London